Tenisový turnaj WTA Barcelona Ladies Open 2010 se konal ve dnech 12. - 17. dubna ve španělské Barceloně venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
 ,  Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2010
Barcelona Ladies Open